Апаститла има више значења:

 Апаститла (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Апаститла (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику